La Coppa di Israele 2015-2016 è la 56ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.Le Final Four della competizione si sono tenute dal 15 al 18 febbraio alla Menora Mivtachim Arena di Tel Aviv.

Primo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Ligat ha'Al 2015-2016

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2015
Pallacanestro nel 2016
Coppa di Israele di pallacanestro maschile